Welsh rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Wales voor mannen.
Welsh rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Wales voor vrouwen.
Welsh rugbyteam (onder 20), het rugbyteam van Wales onder 20.